Grímnir (mythologie), naam in de Noordse mythologie.
 Grimnir (Warhammer), godheid van de dwergen in het spel Warhammer.
 Grimnir (band), blackmetalband.
 Grimnir (cattery), cattery van Noorse boskatten.